

Великоріченське сільське поселення — сільське поселення, Красночикойський район, Забайкальський край
 Великоріченське сільське поселення — сільське поселення, Кабанський район, Бурятія